Der Name Anta bezeichnet:

 Anta, portugiesische Megalithanlage
 Anta (Espinho), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Anta Sports, chinesisches Unternehmen

 Departamento Anta, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Salta
 Anta (Salta), Ort in Argentinien

 Distrikt Anta (Acobamba), ein Distrikt in der Provinz Acobamba in Peru
 Distrikt Anta (Carhuaz), ein Distrikt in der Provinz Carhuaz in Peru
 Provinz Anta, Provinz in der Region Cusco in Peru
 Distrikt Anta (Anta), ein Distrikt in der gleichnamigen Provinz
 Anta (Stadt), Stadt in Peru, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz

Siehe auch:
 Anda
 Villa Anta 
 Antar